Ural může znamenat:
 Ural – pohoří v Rusku, které tvoří hranici mezi Evropou a Asií
 Ural (řeka) – řeka v Rusku a Kazachstánu ústící do Kaspického moře
 Ural (silnice) – silnice Moskva – Samara – Čeljabinsk
 Ural (Krasnojarský kraj) – obec v Krasnojarském kraji
 Ural (počítač) – sovětský počítač
 Uralský automobilový závod – ruská automobilka
 Uralmašzavod – Sovětské závody těžkého strojírenství
 IMZ-Ural – těžký silniční motocykl
 FK Ural – ruský fotbalový klub z města Jekatěrinburg
 Ural (SSV-33) – zpravodajská a velitelská loď sovětského námořnictva
 Ural Airlines – ruská letecká společnost se sídlem v Jekatěrinburgu

Související články 
 Uralský federální okruh – region Ruské federace
 Uralská oblast – dřívější pojmenování oblasti Kazachstánu, dnes Západokazachstánská oblast
 Uralsk – hlavní město Západokazachstánské oblasti

Rozcestníky - místopisné jméno